Bratislava  est divisé en 5 districts urbains:

 District de Bratislava I
 District de Bratislava II
 District de Bratislava III
 District de Bratislava IV
 District de Bratislava V

District en Slovaquie